Андре́й Алекса́ндрович Жда́нов:
 Жданов, Андрей Александрович (1896—1948) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.
 Жданов, Андрей Александрович (род. 1980) — российский футболист, тренер.